Куль () — деревня в Столбцовском районе Минской области, в составе Литвенского сельсовета. До 2013 года была в составе Тесновского сельсовета. Население 783 человека (2009).

География 
Куль находится в 30 км к северу от Столбцов и в 10 км к югу от Ивенца близ границы с Ивенецким районом. Местность принадлежит бассейну Немана, через деревню протекает река Уса в своих верховьях. Через деревню проходит местная дорога Тесновая 2 — Литва.

Достопримечательности 
 Остатки дворянской усадьбы XIX века. Сохранились руины усадебного дома и две хозпостройки
 Католическая часовня св. Иосифа (1847 год)

Примечания

Ссылки 
 Куль на сайте globus.tut.by 
 Куль на сайте radzima.org

Населённые пункты Столбцовского района